Pfundner  kann bedeuten:

Pfundner (Münze)
Glockengießerei Pfundner

Familienname folgender Personen:
Hagen Pfundner (* 1960), deutscher Pharmamanager und Hochschullehrer
Martin Pfundner (1930–2016), österreichischer Autor und Rennsportexperte